Turniej o Złoty Kask 2007 (ZK) – turniej żużlowy z udziałem najlepszych żużlowców Ekstraligi i I ligi, który był jednocześnie finałem krajowych eliminacji do Grand Prix 2008. Zawody wygrał Grzegorz Walasek z ZKŻ Kronopol Zielonej Góry.

Finał ZK tradycyjnie zorganizował brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Polski z poprzedniego sezonu - Polonia Bydgoszcz.

Złotego Kasku bronił Tomasz Gollob, który na kilka godzin przed zawodami poinformował organizatorów, że z powodu choroby nie wystartuje.

 NCD: 61, 63 s. - Wiesław Jaguś w VII biegu
 Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
 Widzów: 2000 (według SportoweFakty.pl) lub 3000 (według Speedway.info.pl)

Lista startowa 
30 maja 2007 opublikowano listę startową zawodników, którzy zostali nominowani przez Polski Związek Motorowy do startu w zawodach. Zgodnie z regulaminem Złotego Kasku, w zawodach wystąpi dwunastu zawodników z Ekstraligi i czterech z I ligi (oraz dodatkowo odpowiednio trzech i jeden rezerwowy).

Na liście startowej zabrakło przedstawicieli gospodarzy, jednak trójka zawodników (Tomasz Gollob, Piotr Protasiewicz i Robert Kościecha) w przeszłości reprezentowali barwy Polonii Bydgoszcz.

W turnieju nie wystąpili Robert Kościecha (nominowany jako 1. rezerwowy) oraz Adam Skórnicki (jako 4. rezerwowy). Ostatecznie na liście startowej znajduje się trzech rezerwowych (trzecie rezerwowy Adrian Gomólski będzie miał prawo zastępować żużlowców z I ligi).

Grzegorz Walasek tak skomentował przerwanie zawodów po czterech seriach: To wszystko układy. Sędzia z Zielonej Góry, ja też. Załatwiliśmy sprawę wcześniej przy zielonym stoliku podczas kolacji. A poważnie, było dość mokro, bo trochę popadało. Arbiter mógł poczekać i puścić ostatnią serię, ale po co? Przecież obaj jesteśmy z Zielonej Góry....

 Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno)
 Karol Ząbik (Unibax Toruń)
 Jarosław Hampel (Unia Leszno)
 Tomasz Chrzanowski (Lotos Gdańsk)
 Tomasz Gollob (Unia Tarnów) Sebastian Ułamek (CKM Złomrex Włokniarz)
 Rune Holta (Unia Tarnów)
 Krzysztof Jabłoński (Lotos Gdańsk)
 Dariusz Śledź (TŻ Sipma Lublin)
 Tomasz Gapiński (Atlas Wrocław)
 Damian Baliński (Unia Leszno)
 Wiesław Jaguś (Unibax Toruń)
 Paweł Hlib (Stal Gorzów Wlkp.)
 Grzegorz Walasek (ZKŻ Kronopol Zielona Góra)
 Piotr Protasiewicz (ZKŻ Kronopol Zielona Góra)
 Rafał Dobrucki (Marma Polskie Folie Rzeszów)
 Adrian Miedziński (Unibax Toruń)
 (R1) Robert Kościecha (Unibax Toruń)
 (R2) (R1) Sebastian Ułamek (CKM Złomrex Włokniarz)
 (R3) (R2) (R1) Janusz Kołodziej (Unia Tarnów)
 (R4) Adam Skórnicki (PSŻ Poznań)
 (R3) (R2) Adrian Gomólski (Start Gniezno)

kursywą zaznaczeni zawodnicy z I ligi

Wyniki 

Bieg po biegu:
 (62,83) Kasprzak, Hampel, Chrzanowski, Ząbik
 (62,80) Ułamek, Jabłoński, Śledź, Holta (d)
 (63,21) Hlib, Gapiński, Baliński, Jaguś
 (61,96) Protasiewicz, Dobrucki, Miedziński, Walasek
 (62,07) Walasek, Kasprzak, Ułamek, Gapiński
 (61,81) Baliński, Ząbik, Protasiewicz, Holta
 (61,63) Jaguś, Hampel, Dobrucki, Jabłoński
 (62,09) Chrzanowski, Miedziński, Hlib, Śledź
 (62,48) Jaguś, Kasprzak, Holta, Miedziński
 (62,78) Dobrucki, Ułamek, Hlib, Ząbik
 (62,34) Protasiewicz, Gapiński, Śledź, Hampel (d/4),
 (62,58) Walasek, Baliński, Chrzanowski, Jabłoński
 (63,20) Hlib, Kasprzak, Jabłoński, Protasiewicz (u)
 (?) Walasek, Ząbik, Śledź, Jaguś (d/4)
 (?) Hampel, Miedziński, Baliński, Ułamek (d/4)
 (?) Dobrucki, Gapiński, Kołodziej, Chrzanowski (d/4), Holta (ns)

Przypisy

Bibliografia 
 Złoty Kask 2007
 Złoty Kask dla Walaska

2007
2007 w sporcie żużlowym
2007 w polskim sporcie